Bigla steht für:

 den Namen eines ehemaligen Frauen-Radsportteams, später in Équipe Paule Ka umbenannt
 Bigla (Nordmazedonien), ein Dorf in Nordmazedonien